Шеховцо́ва — русская фамилия и топоним; женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Шеховцова, Алла Викторовна (род. 1964) — советская фигуристка; судья международной категории от РФ.
 Шеховцова, Анна Захаровна — заслуженный учитель школы РСФСР (15.04.1954), директор Политехнической школы №1(в н.вр. - МБОУ гимназия имени А. В. Кольцова, г. Воронеж, улица Володарского, 41) 
  (род. 1972) — украинская легкоатлетка (прыжки в длину), двукратная участница Олимпиады.
 Шеховцова, Екатерина (род. 1987) — украинская гимнастка, участница Чемпионата мира.
 Шеховцова, Ирина Андреевна (род. 1991) — российская легкоатлетка (бег на короткие дистанции).
 Шеховцова, Татьяна Николаевна (род. 1947) — российский химик-аналитик, доктор наук, профессор. См. также 
 
 

 Примечания